Rix (Jura), uma comuna francesa na região administrativa de Franche-Comté, no departamento de Jura
 Rix (Nièvre), uma comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento Nièvre

Desambiguação